John Winthrop è stato il nome di numerosi inglesi nel New England, fra i quali:

John Winthrop (1588-1649), colonizzatore inglese, governatore della Compagnia della baia del Massachusetts Massachusetts Bay Colony
 suo figlio, John Winthrop (1606-1676), governatore inglese della colonia del Connecticut
 il loro discendente John Winthrop (1714-1779), astronomo americano, professore ad Harvard